Als Heckenland werden folgende Landschaften bezeichnet:
das Monschauer Heckenland bei Monschau (Nordeifel)
der nördliche Teil des Meulenwalds (Südeifel)